O Global Football Club é um clube de futebol com sede em Cebu, Filipinas. A equipe compete no Campeonato Filipino de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2000.

Títulos 

  Campeonato Filipino de Futebol: 3 (2012 2014 2016)
  Campeonato de Manila: 1 (2011)
  Copa da Liga: 2 (2010 e 2016)
  Copa da Federação: 1 (2014)

Clubes de futebol das Filipinas
Clubes de futebol fundados em 2000